Бильхарц:

 Бильхарц, Теодор — немецкий врач, пионер в области паразитологии.
 Бильхарц — ударный кратер в экваториальной части видимой стороны Луны на восточной границе моря Изобилия.